5-я бронетанковая дивизия () — тактическое соединение Армии США, действовавшее в периоды 1941—1945 и 1950—1956 гг.

История 
5-я бронетанковая дивизия была сформирована 10 октября 1941 года и перевезена в Великобританию в феврале 1944 года.

Дивизия высадилась в Юта-Бич 24 июля 1944 года под командованием генерал-майора Лансфорда Э. Оливера и вступила в бой 2 августа, двигаясь на юг через Кутанс, Авранш и Витре, а также через реку Майен, чтобы захватить город Ле-Ман 8 августа. Повернув на север, дивизия окружила немцев в Нормандии, продвинувшись через Ле-Мель-сюр-Сарт, освобожденный 11 августа, к окраине города Аржантан 12 августа-за 8 дней до того, как был закрыт котёл Аржантан — Фалез.

Передав Аржантан 90-й пехотной дивизии, 5-я бронетанковая дивизия продвинулась на 80 миль, чтобы захватить линию реки Эр у Дрё 16 августа. Ожесточенные бои развернулись при расчистке коридора Эр — Сена, второй большой ловушки во Франции. 5-я дивизия прошла через Париж 30 августа, чтобы возглавить движение V армейского корпуса через Компьенский лес, через реки Уаза, Эна и Сомма и достигла бельгийской границы в Конде 2 сентября 1944.

Затем дивизия повернула на восток, продвинулась на 100 миль за 8 часов и переправилась 4 сентября через реку Маас у Шарлевиль-Мезьера. Промчавшись мимо Седана, она освободила Люксембург 10 числа и развернулась вдоль немецкой границы. Разведывательная эскадрилья дивизии послала патруль через немецкую границу во второй половине дня 11 сентября, чтобы быть первой из союзников, которая пересекла границу противника. 14 сентября 5-й полк прорвал линию Зигфрида у Валлендорфа, оставаясь до 20-го, чтобы оттянуть резервы противника из Ахена.

В октябре она занимала оборонительные позиции в секторе Моншау — Хофен. Дивизия вошла в Хюртгенский лес (Hürtgenwald) в конце ноября и в очень тяжёлых боях отбросила противника к берегам реки Рур. 22 декабря она была выведена в Вервье и помещена в резерв 12-й группы армий.

Форсировав реку Рур 25 февраля 1945 года 5-я бронетанковая дивизия в авангарде XIII армейского корпуса двинулась к Рейну, форсировав Рейн у Везеля 30 марта. Дивизия достигла берегов Эльбы в Тангермюнде 12 апреля — в 45 милях от Берлина. 16 апреля 5-я дивизия двинулась к Клётце, чтобы уничтожить танковую дивизию «Клаузевиц», и снова двинулась к Эльбе, на этот раз в район Данненберга. Дивизия оставалась в секторе 9-й армии до Дня победы в Европе.

Дивизия была расформирована 11 октября 1945 года, сформирована заново в 1950 году в Форт-Чаффи (штат Арканзас), и в последний раз расформирована в 1956 году.

Потери 
 Общие боевые потери: 3,075
 Убито в бою: 833
 Ранено в бою: 2442
 Пропавшие без вести: 41
 Попали в плен: 22

Состав 
 Рота управления (Headquarters Company)
 Боевое командование А (Combat Command A)
 Боевое командование Б (Combat Command B)
 Резервное командование (Reserve Command)
 10-й танковый батальон (10th Tank Battalion)
 34-й танковый батальон (34th Tank Battalion)
 81-й танковый батальон (81st Tank Battalion)
 15-й моторизованный батальон (15th Armored Infantry Battalion)
 46-й моторизованный батальон (46th Armored Infantry Battalion)
 47-й моторизованный батальон (47th Armored Infantry Battalion)
 85-й разведывательный батальон (85th Cavalry Reconnaissance Squadron (Mechanized))
 22-й инженерный батальон (22nd Armored Engineer Battalion)
 145-я рота связи (145th Armored Signal Company)
 Артиллерийское командование (5th Armored Division Artillery)
 47-й артиллерийский дивизион (47th Armored Field Artillery Battalion)
 71-й артиллерийский дивизион (71st Armored Field Artillery Battalion)
 95-й артиллерийский дивизион (95th Armored Field Artillery Battalion)
 127-й батальон технического обслуживания (127th Armored Maintenance Battalion)
 75-й медицинский батальон (75th Armored Medical Battalion)
 Взвод военной полиции (Military Police Platoon)
 Оркестр (Band)

Придававшиеся части 
 628-й артиллерийский дивизион истребителей танков (628th Tank Destroyer Battalion) (придавался 2 августа 1944 года — 19 декабря 1944 года, 28 января 1945 года — 9 мая 1945 года)
 629-й артиллерийский дивизион истребителей танков (629th Tank Destroyer Battalion) (придавался 29 августа 1944 года — 14 декабря 1944 года) 
 771-й артиллерийский дивизион истребителей танков (771st Tank Destroyer Battalion) (придавался 29 августа 1944 года — 14 декабря 1944 года)
 387-й зенитный артиллерийский дивизион (387th AAA Automatic Weapons Battalion) (придавался 1 августа 1944 года — 25 марта 1945 года, 28 марта 1945 года — 9 мая 1945 года)
 202-й гаубичный артиллерийский дивизион (202d Field Artillery Battalion) (придавался 2 августа 1944 года — 25 августа 1944 года)

Примечания

Литература 
 Richard S. Gardner Paths of Armor, Battery Press, 4300 Dale Ave, Nashville TN 37204, 615-298-1401

Ссылки 
 Fact Sheet of the 5th Armored Division from http://www.battleofthebulge.org
 La libération de Quierzy
 The Road to Germany: The Story of the 5th Armored Division

Бронетанковые дивизии США во время Второй мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году